KV Mechelen nam voor aanvang van het seizoen 1990/91 afscheid van de Nederlanders Erwin Koeman, Graeme Rutjes en John Bosman. Rutjes was de eerste van verscheidene spelers die KV Mechelen begin jaren 90 zouden inruilen voor concurrent RSC Anderlecht. Ook Bosman, die naar PSV vertrok, zou uiteindelijk bij Anderlecht belanden.

Trainer Fi Van Hoof, die onder meer Klas Ingesson, Davy Gysbrechts, René Eijkelkamp en Adrie Bogers aan zijn spelerskern mocht toevoegen, nam met Mechelen voor het eerst deel aan de UEFA Cup. Ditmaal kon Mechelen niet stunten in Europa. Malinwa werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door Sporting Lissabon. 

In de Belgische competitie kende het team van Van Hoof meer succes, hoewel het aan het seizoen begon met nederlagen tegen Sporting Charleroi en Standard Luik. KV Mechelen werd net als in 1987 en 1988 vicekampioen. Enkel het Anderlecht van gewezen Mechelen-trainer Aad de Mos kon Malinwa voorblijven, hoewel de Brusselaars in de competitie nooit wisten te winnen van de Mechelaars.

Ook in de beker toonde Mechelen zich van zijn beste kant. Het elftal van Van Hoof schakelde onder meer KSC Lokeren en Antwerp FC uit en bereikte zo de finale. Daarin nam Malinwa het op tegen het Club Brugge van toekomstig Mechelen-trainer Georges Leekens. Het werd een bikkelhard duel dat met 3-1 gewonnen werd door Club Brugge. Mechelen beëindigde de finale met tien spelers door de uitsluiting van Patrick Versavel in de 89e minuut.

Na afloop van het seizoen werd Michel Preud'homme voor de vierde en laatste keer verkozen tot Keeper van het Jaar.

Selectie

  = Aanvoerder

Technische staf

Transfers

Zomer

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): HCS
Sportmerk: Lotto

Competitie

Overzicht

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Statistieken

Individuele prijzen
 Keeper van het Jaar: Michel Preud'homme

Externe links
Officiële site

KV Mechelen naar seizoen